

Plaatsen
 Rainville (Vosges), een plaats in Frankrijk
 Rainvillers, een plaats in Frankrijk
 Rainville (Paramaribo), een ressort in Paramaribo, Suriname

Personen
 Martha Rainville, een generaal uit de Verenigde Staten